Innsbrook – villaggio del Missouri
Innsbrook – CDP della Virginia

Altre voci
Innsbruck